Halitherses () ist in der griechischen Mythologie:

 Halitherses (Sohn des Ankaios) und der Samia
 Halitherses (Sohn des Mastor), Seher, der die Freier der Penelope warnt
 Halitherses (Argos), dargestellt in einem argivischen Weihegeschenk zu Delphi